Владимир Трусов:
 Трусов, Владимир Николаевич (род. 1985) — российский дзюдоист.
 Трусов, Владимир Николаевич (род. 1942) — советский и российский учёный, почётный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук.